Amerikai Egyesült Államok
 Dellwood (Észak-Karolina)
 Dellwood (Minnesota)
 Dellwood (Missouri)
 Dellwood (Oregon)
 Dellwood (Adams megye, Wisconsin)
 Dellwood (Sauk megye, Wisconsin)